Бахтин, Иван:
 
 Бахтин, Иван Павлович (1910—1994) — Герой Советского Союза.